Стецко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стецко, Василий Иванович (1923—1994) — председатель колхоза имени Ивана Франко Борщёвского района Тернопольской области, Герой Социалистического Труда.
 Стецко, Владимир Олегович — российский спортивный комментатор.
 Стецко, Ланита (род. 1993) — белорусская шахматистка, гроссмейстер среди женщин.
 Стецко, Олег Владимирович (род. 1935) — российский, ранее советский шахматист, мастер спорта СССР.
 См. также 
 Стецкий
 Стецько